

Cinema 
Giorni – film del 1963 diretto da Aleksandar Petrović
Giorni – film del 2001 diretto da Laura Muscardin

Musica 
 Giorni – album di Federico Stragà del 2002
 Giorni – album di Simone del 2004
 Giorni – singolo di Simone del 2004, dall'omonimo album

Persone 
 Vittoria Giorni – religiosa italiana

Pagine correlate 
Giorno